Българския шампионат на затворен маршрут и писта е дисциплина, при която автомобилите се състезават на затворен път или писта (специално изградени или приспособени за автомобилни състезания трасета), като стартират и финишират на едно и също място. Участват едновременно два и повече автомобила, по едно и също време, на един и същи път, като изминатото разстояние за единица време е определящ фактор за класирането.Участващите автомобили са разделени в зависимост от характеристиките им, и се състезават в сериите „Спорт“, „Туринг“, „Макси“ и „Лада“.
 Състезанието се провежда по асфалтирано трасе. Общата му дължина е 40 – 45 км за сериите „Спорт“, „Туринг“, „Макси“ и 35-40 за „Лада“.

Отбори и пилоти

Календар

Класиране

Източници 

  Заявки Писта София
  Специален Правилник за Затворен Маршрут 2022
  Календар Затворен Маршрут 2022

Външни препратки 
 Българска Федерация по Автомибилен Спорт
 Pitlane tv
 Писта София

Автомобилни състезания в България